Otsjamtsjyre (stad)
Otsjamtsjyra (district)